Morsa puede referirse a:

En zoología, al mamífero morsa (Odobenus rosmarus).
En Argentina y Uruguay, a la herramienta morsa (tornillo de banco).

Referencias